Het Formule E seizoen 2014-2015 was het eerste seizoen van het elektrische autosportkampioenschap Formule E. Het kampioenschap bestaat uit 11 races op stratencircuits in 10 steden over de gehele wereld. Het kampioenschap begon op 13 september 2014 in Peking en eindigde op 27 juni 2015 in Londen.

Nelson Piquet jr. werd de eerste Formule E-kampioen in de laatste race van het seizoen. Hij had één punt voorsprong op Sébastien Buemi, wiens team e.dams Renault het teamkampioenschap won.

Teams en coureurs 

 Vanaf het raceweekend in Monaco neemt China Racing deel onder de naam NEXTEV TCR.

Races 
 De definitieve kalender is gemaakt door de World Motor Sport Council op 4 december 2013.
 Voorheen waren ook races in Bangkok, Rome, Rio de Janeiro aangekondigd, die later van de kalender verdwenen zijn. De race in Rio de Janeiro verving op de definitieve kalender echter de race in Hongkong. In april 2014 werd deze race echter weer van de kalender verwijderd en vervangen door een race in Moskou.
 Ondanks dat Buenos Aires (Autódromo Oscar Alfredo Gálvez) en Miami (Homestead-Miami Speedway) zelf permanente stratencircuits hebben in de stedelijke regio, zullen deze circuits niet gebruikt worden door de Formule E. De races op het Stratencircuit Long Beach en het Circuit de Monaco worden verreden op een aangepaste lay-out.

Kampioenschap

Coureurs
 Enkel de 10 beste resultaten van de coureur telden mee voor het kampioenschap.

Teams

 Coureurs vertrekkend van pole-position zijn vetgedrukt.
 Coureurs met de snelste raceronde in cursief.
† Coureur is niet gefinisht, maar wel geklasseerd omdat hij meer dan 90% van de raceafstand heeft afgelegd.